Valle Hermoso può riferirsi a:

Geografia
 Valle Hermoso, località della provincia di Córdoba, Argentina;
 Valle Hermoso, località della provincia di Misiones, Argentina;
 Valle Hermoso, località del Cile;
 Valle Hermoso, parrocchia dell'Ecuador;
 Valle Hermoso, comune del Messico;
 Valle Hermoso, località del Texas, Stati Uniti d'America;

Pagine correlate 
 Vallehermoso